Lo Hszi (1969), kínai szinkronúszó, olimpikon
 Lo Hszi (1987), kínai szinkronúszó, olimpikon